Due process (engl. für „ordentliches Verfahren“) steht für:

 einen auf der Magna Carta fundierten verfassungsmäßigen Grundsatz in der angelsächsischen Rechtsprechung, nachdem der Staat alle Rechte respektieren muss, die einer Person gemäß Gesetz oder Verfassung geschuldet werden; siehe z. B. den 5. Zusatzartikel zur Verfassung der Vereinigten Staaten, sowie den 14. Zusatzartikel zur Verfassung der Vereinigten Staaten durch den das Rechtsstaatsprinzip des 5. Zusatzartikels weiter ausgebaut wurde 
 den Entstehungsprozess von Rechnungslegungsstandards, insbesondere der International Financial Reporting Standards